Выварка:

 Выварка — процесс вываривания солей из раствора.
 Выварка — ёмкость для кипячения белья.

См. также 
 Варка